Budgie – heavy metal band gallese
Budgie – album di debutto omonimo della suddetta band
Budgie – pseudonimo di Pete Edward Clarke, batterista inglese
Budgie – serie televisiva britannica trasmessa dal 1971 al 1972
Budgie – ambiente desktop disponibile per distribuzioni Linux
Budgie – editore di videogiochi degli anni '80